San Bartolomé kan syfta på:

Argentina 

 Colonia San Bartolomé, ort, Córdoba,

Guatemala 

 Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, kommun i Departamento de Sacatepéquez
 San Bartolomé Milpas Altas, kommunhuvudort, Departamento de Sacatepéquez,

Mexiko 

 Venustiano Carranza, Venustiano Carranza (Chiapas), ort, 
 Isla Clarión, ö, Colima, 
 San Bartolomé, Hidalgo, ort, Huasca de Ocampo,

Spanien 

 San Bartolomé (kommun), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 
 San Bartolomé, Spanien, ort, Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas,